SFH peut faire référence à :
  Single-Family Home , maison individuelle.
 Synthesized Frequency Hopping, technologie GSM de saut de fréquence.
 .
 Shit From Hell, groupe punk rock canadien créé par Warren Kinsella.
 Star Fucking Hipsters, groupe punk rock américain.
 Société de Financement de l’Habitat est un type de société créée en  par la loi de Régulation Bancaire et Financière (RBF)